Бершадский спиртовой завод — предприятие пищевой промышленности в городе Бершадь Бершадского района Винницкой области Украины.

История 
Винокуренный завод в местечке Бершадь Ольгопольского уезда Подольской губернии Российской империи был построен в 1851 году. Изначально это было небольшое предприятие, численность работников которого составляла 14 человек.

После начала первой мировой войны положение завода осложнилось в связи с введением 21 августа 1914 года запрета на продажу спиртного и ограничением производства спирта.

1918 - 1991 
В январе 1918 года в Бершади была провозглашена Советская власть, однако практически сразу же городок был оккупирован австро-немецкими войсками (которые оставались здесь до ноября 1918 года). В дальнейшем город оказался в зоне боевых действий гражданской войны и власть здесь несколько раз менялась.

После окончания войны Бершадский спиртовой завод был восстановлен, расширен и возобновил работу. В ходе индустриализации 1930-х годов завод был оснащён новым оборудованием, что увеличило его производственные мощности в четыре раза в сравнении с уровнем 1925 года.

В ходе Великой Отечественной войны 29 июля 1941 года Бершадь оккупировали немецко-румынские войска. С приближением к населённому пункту линии фронта оккупанты разграбили и серьёзно повредили спиртзавод. 14 марта 1944 года советские войска освободили Бершадь.

В соответствии с четвёртым пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства СССР спиртзавод был восстановлен, позднее на предприятии был открыт фельдшерский пункт.

В дальнейшем, на спиртзаводе были проведены крупномасштабные работы по реконструкции, после завершения которых предприятие помимо производства этилового спирта освоило выпуск кормовых дрожжей и пива. В связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции завод получил новое название - Бершадский спиртовой комбинат.

Рабочие завода активно участвовали в реконструкции предприятия, внесли ряд рационализаторских предложений (в частности, о механизации производственных процессов в бродильном и котельном цехах). В 1966 году за производственные достижения спирткомбинату было присвоено почётное звание предприятия высокой культуры производства, в этом же году он завоевал первое место во всесоюзном соревновании предприятий спиртовой промышленности СССР.

Кроме того, коллектив предприятия принимал активное участие в общественной и культурной жизни города (хор и танцевальный коллектив Бершадского спирткомбината неоднократно участвовали в конкурсах коллективов художественной самодеятельности республиканского уровня). 

В целом, в советское время спиртовой комбинат входил в число ведущих предприятий райцентра.

После 1991 

После провозглашения независимости Украины комбинат перешёл в ведение Государственного комитета пищевой промышленности Украины и был переименован в Бершадский спиртовой завод.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла завод в перечень предприятий, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

После создания в июне 1996 года государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт», завод был передан в ведение концерна «Укрспирт».

В июле 2010 года государственный концерн «Укрспирт» был преобразован в государственное предприятие «Укрспирт», завод остался в ведении ГП «Укрспирт».

В 2020 году было принято решение о приватизации предприятий спиртовой промышленности, 15 октября 2020 года Фонд государственного имущества Украины объявил о начале аукциона. 29 октября 2020 года завод был продан одесской компании ООО "Аква Солар Инвест" за 19,806 млн. гривен.

Примечания 

Предприятия Винницкой области
Предприятия спиртовой промышленности Российской империи
Предприятия спиртовой промышленности СССР
Укрспирт
Бершадь